Врточе () — топоним.

Босния и Герцеговина 
 Врточе (Миличи) — село в общине Миличи, Республика Сербская.
 Врточе (Дрвар) — село в общине Дрвар, Федерация Боснии и Герцеговины.
 Врточе (Босански-Петровац) — село в общине Босански-Петровац, Федерация Боснии и Герцеговины.

Словения 
 Врточе (Словения)